Les mots macrocarpus, macrocarpa et macrocarpum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « aux gros fruits ». Ils sont construits sur le grec  (« grand ») et  (« fruit »). 

En taxonomie, les mots macrocarpus, macrocarpa et macrocarpum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : macrocarpus, macrocarpa, macrocarpum.

Voir aussi 
  (« aux petits fruits »)

Épithète spécifique